El término beat significa latido en inglés. Hace referencia a varios artículos:

Cultura
 beatnik, estereotipo satírico y despectivo aplicado a los miembros de la generación beat;
 generación beat, término con que se denomina al movimiento literario estadounidense;
 música beat, también denominada mersey beat, estilo musical surgido en Liverpool a comienzos de la década de 1960;

Además
 The Beatles, famosa banda de rock ejecutora del estilo mersey beat;
 Beat It, canción de Michael Jackson;
 XHSON-FM Beat 100.9, estación de radio de Ciudad de México, Distrito Federal, México.
 Beat, una aplicación.